Spotting steht für:
 Spotting (Zierschliff)
 ein anderer Begriff für Durchbruchblutung oder Schmierblutung 
 Spotting als Hobby, siehe Spotter
 das Festlegen von Einstiegs- und Ausstiegszeiten beim Erstellen von Untertiteln
 eine Sicherungstechnik beim Sportklettern, speziell Bouldern

Siehe auch:
 Spot